Фиброн (наёмник) (ум. 322 до н. э.) — командир наёмников из Спарты при Гарпале, казначее Александра Великого.
 Фиброн (военачальник) (IV века до н. э.) — спартанский военачальник IV века до н. э.